

Resultados por Concelho 
Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes:

Alijó

Boticas

Chaves

Mesão Frio

Mondim de Basto

Montalegre

Murça

Peso da Régua

Ribeira de Pena

Sabrosa

Santa Marta de Penaguião

Valpaços

Vila Pouca de Aguiar

Vila Real 

Vila Real
Presidenciais 2016